

Населені пункти та їхні частини

 Круково — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Круково — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Круково — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Круково — село в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Круково — осада в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Круково — лісова осада в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки